Dorrell est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (1896-1942), joueur anglais de football
 (1880-1971), officier britannique
, pasteur et administrateur religieux américain
 (né en 1963), joueur américain de football américain
 (1914-1994), joueur anglais de cricket
 (né en 1983), joueuse américaine de basket-ball
Stephen Dorrell (né en 1952), homme politique conservateur britannique

Prénom
Dorrell McGowan (1899-1997), scénariste et producteur américain
Dorell Wright (né en 1985), joueur américain de basket-ball

Voir aussi
Île Dorelle, île française de la Loire

Homonymie de prénom